ECM steht als Abkürzung für:

 Editio Critica Maior, kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments
 ECM Records, deutsches Plattenlabel, zunächst Edition of Contemporary Music
 Electric Cipher Machine, siehe Sigaba
 Electrochemical Machining, ein Fertigungsverfahren, siehe Elektrochemisches Abtragen
 Electronic countermeasures, siehe Elektronische Gegenmaßnahmen
 Elektrochemische Migration 
 Elliptic Curve Method, ein Verfahren zur Faktorisierung ganzer Zahlen, das auf elliptischen Kurven basiert
 Engine Condition Monitoring
 Endpoint Configuration Manager, Kurzform für ein Software-Produkt aus der Microsoft Endpoint Manager Gruppe von Microsoft
 Enhanced Chainmail, Algorithmus in der Computergrafik, siehe Chainmail (Algorithmus)
 Enterprise-Content-Management, ein Konzept zur übergreifenden Verwaltung von Dokumenten und Inhalten in Unternehmen
 Entitlement Control Message, siehe Zugangsberechtigungssystem #Technisches Verfahren und Details
 Entity in Charge of Maintenance, für die Instandhaltung zuständige Stelle im Eisenbahnverkehr
 Error Correction Mode, Fax-Geräte-Funktion
 Erythema chronicum migrans (Wanderröte)
 Ethernet Control Model, Ethernet-over-USB Protokoll
 European Congress of Mathematics, siehe Europäischer Mathematikerkongress
 Exceptional case marking, sprachwissenschaftliche Bezeichnung für bestimmte infinite Satzkonstruktionen, siehe Accusativus cum infinitivo
 Extracellular Matrix, siehe Extrazelluläre Matrix

EC-M steht für:
 Chrysler EC-M, eine Pkw-Modellvariante des Chrysler 300 Sport, siehe Chrysler 300 non-letter series #Modelljahr 1969 (Serie EC-M)
 Provinz Manabí in Ecuador nach ISO 3166-2

Abkürzung